Ро́берт Спе́нсер (): Спенсер, Роберт, 1-й барон Спенсер из Уормлитона (1570—1627) — английский пэр, политический деятель, землевладелец и парламентарий.
 Спенсер, Роберт, 2-й граф Сандерленд (1641—1702) — английский пэр, дипломат и политик.
  (1701—1729) — британский пэр.
  (род. 1962) — американский исследователь ислама и терроризма.